Der Wettkampf der Frauen im Florettfechten bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand am 28. Juli 2012 im Exhibition Centre London statt.

Titelträger

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Fechten auf der offiziellen Homepage von London 2012

Florett Frauen